

Sigle 
 Tobacco Mosaic Virus – virus del mosaico del tabacco, importante per gli esperimenti di Gierer/Schramm e di Fraenkel-Conrat/Singer

Codici 
 tmv – codice ISO 639-3 della lingua tembo (motembo)